

Događaji

Rođenja

Smrti  
Sokrat, grčki filozof